

Architettura 
 Palazzo Coccia-Cirillo – edificio di Cerignola, provincia di Foggia
 Palazzo Coccia-Ferri – edificio di Atessa, provincia di Chieti
 Teatro Coccia – teatro lirico di Novara

Persone 
 Carlo Coccia (1782-1873) – compositore italiano
 Claudio Coccia (1931-2011) – dirigente sportivo italiano
 Emanuele Coccia (1976) – filosofo italiano
 Eugenio Coccia (1956) – fisico italiano
 Francesco Coccia (1902-1981) – scultore italiano
 Franco Coccia (1929-2017) – politico e avvocato italiano
 Giacomo Coccia (1762-1829) – vescovo cattolico italiano
 Grazia Coccia (1948) – giornalista italiana
 Ivo Coccia (1891-1979) – avvocato e politico italiano
 Laura Coccia (1986) − politica italiana
 Maria Rosa Coccia (1759-1833) – clavicembalista e compositrice italiana
 Mariano Coccia (1962) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Piero Coccia (1945) – arcivescovo cattolico italiano
 Ugo Coccia (1895-1932) − politico, giornalista e antifascista italiano
 Vittorio Coccia (1918-1982) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Altro 
 Coccia – guardia delle tre armi usate nella scherma